Delahante :
Adrien Delahante (1788-1854), administrateur et financier français. 
Adrien Delahante (1815-1884), financier français, fils du précédent